Коровин, Михаил:
 Коровин, Михаил Емельянович (1798—1864) — купец первой гильдии гор. Ейска. 
 Коровин, Михаил Калинникович (1883—1956) — учёный-геолог.
 Коровин, Михаил Петрович (1918—2003) —  Герой Социалистического Труда.